Andy Goram (1964-2022), footballeur écossais ;
 Bernus Goram (1959-), footballeur français ;
 Mélissa Goram (1990-) , escrimeuse française.